Награда Сателит за најбољу глумицу у споредној улози једна је од Награда Сателит које додељује „Међународна новинарска академија“. Награда се раније додељивала у две категорије - за најбољу глумицу у драми и за најбољу глумицу у мјузиклу или комедији - све док 2006. нису спојене у једну.

Најбоља споредна глумица у драми (1996–2005)

Најбоља споредна глумица у мјузиклу или комедији (1996–2005)

Најбоља споредна глумица у играном филму (2006–)

Извори 

Награде Сателит